Big Creek Lakes ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Creek Lake (Iowa), im Polk County
 Big Creek Lakes (Colorado), im Jackson County

Siehe auch:
 Big Creek Lake